Мътеница може да се отнася за:

 Мътеница – напитка от кисело мляко, подобна на айряна.
 Мътеница – село в България, в Област Пловдив
 Мътеница – река в България, в Област Благоевград